Лы́жин — русская фамилия.

Известные носители 
 Лыжин, Владимир Александрович — известный московский промышленник XIX—XX веков.
 Лыжин, Константин Витальевич (род. 1974) — российский футболист.
 Лыжин, Николай Михайлович (1914 – 1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лыжин, Павел Константинович (род. 1981) — белорусский спортсмен, толкатель ядра.
 Лыжин, Юрий Васильевич (род. 1950) — российский политик.